Prisecaru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Claudia Prisecaru (n. 1997), atletă română
 Cristian Prisecaru (n. 1976), cascador și actor român

Nume de familie românești